Стинг ( — жало) может означать:
 Стинг (род. 1951) — британский певец и актёр.
 Стинг (род. 1959) — американский рестлер.
 The Sting — двенадцатая серия четвёртого сезона мультсериала «Футурама».
 Sting Entertainment — японский разработчик видеоигр.
 The Sting! — компьютерная игра разработанная NEO Software Produktions.
 Чикаго Стинг — бывший американский футбольный клуб из Чикаго, штат Иллинойс.
  — короткая последовательность, которую играет барабанщик, чтобы подчеркнуть шутку, особенно явную или величественную.
  — короткая музыкальная фраза, в основном используемая в вещании и фильмах как форма пунктуации.

См. также 
 
 
 Stingshot